David Borelli ist der Name folgender Personen:

* David Borrelli (Politiker) (* 1971), italienischer Politiker (M5S)
 David Borrelli (Eishockeyspieler) (* 1981), italo-kanadischer Eishockeyspieler